Всемирные игры кочевников (, ) — международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основу состязаний легли народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии.

В 2016 году на открытии вторых Игр кочевников 1000 комузистов вместе сыграли одну мелодию. Этот рекорд был занесён в книгу рекордов Гиннеса.

История 
Инициатором проведения «Всемирных игр Кочевников» выступила Киргизская Республика, во главе которой стоял Атамбаев Алмазбек Шаршенович. В 2012 году на саммите тюркоязычных стран в Бишкеке была подписана Бишкекская декларация президентами Республики Казахстан, Республики Азербайджан, Турецкой Республики и Киргизской Республики.

Цели и задачи игр 
 Сохранение и возрождение культуры кочевых народов мира, через укрепление культурных связей между странами-участницами.
 Сохранение и вывод на международный уровень национальных видов спорта кочевых народов мира.
 Поддержание учреждений, деятельность которых посвящена развитию и пропаганде этноспорта в мире.

Дополнительной целью проведения игр является увеличение туристического потенциала страны-организатора Игр.

Первые Всемирные игры кочевников 
Первые Всемирные игры кочевников прошли в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Киргизии 9—14 сентября 2014 года. В них приняли участие спортсмены из 19 стран: Азербайджан, Австрия, Афганистан, Белоруссия, Бразилия, Германия, Казахстан, Киргизия, Литва, Монголия, Россия, США, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан, Франция, Швеция, Южная Корея.

Приняли участие 771 человек, имеющих отношение к спортивной части. Из них 583 спортсмена и 188 тренеров и судей.

В конных видах спорта было задействовано 230 лошадей.

В проведении культурной программы участвовало 1200 человек.

ТВ трансляция охватила 40 стран с потенциальной аудиторией в 230 000 000 человек.

Страны-участницы 

Представители Башкортостана (36 человек) принимают участие во Всемирных играх кочевников в составе сборной команды Российской Федерации. Они будут состязаться по 11 видам спорта.

Виды спорта

Всемирные игры кочевников 2016 
Всемирные игры кочевников 2016 — вторые Всемирные игры кочевников, которые прошли в киргизском городе Чолпон-Ата с 3 по 8 сентября 2016 года. В Играх 2016 года приняли участие спортсмены из 80 стран мира в том числе и не являющихся традиционно кочевыми

Всемирные игры кочевников 2018 
Третьи Всемирные игры кочевников, которые прошли в киргизском городе Чолпон-Ата в сентябре 2018 года. В них приняли участие более 1,5 тыс. спортсмены из 66 стран мира, которые соревновались в 37 видах традиционного спорта. Первое командное место заняла сборная Киргизии, вторым стал Казахстан, третье место досталось сборной России.

Виды спорта:
 Кок бору(Көк бөрү кырг.) (конный спорт, чем-то похожий на футбол, вместо мяча используется туша барана, козла или резиновые аналоги),
 Тогуз коргоол (логические состязания),
 Борьба
 Кыргыз курош(күрөш кырг.)(вид борьбы, где для победы нужно перебросить соперника на спину),
 Алышуу (Вольная борьба),
 Аркан тартуу (командное перетягивание каната)
 Ордо (альчики- игра с использованием фишек из костей барана),
 Скачки,
 Орлиная охота,
 Стрельба из лука и множество других игр, а также некоторые национальные игры стран участников.

Культурная программа 
Игры сопровождаются разнообразной этнокультурной программой. Для этого в рамках первых Игр кочевников был развёрнут юрточный городок в урочище Кырчын, организованы показательные выступления по другим национальным играм не вошедшим в программу соревнований, а также другие зрелищные мероприятия.

Годы и места проведения игр

Малые игры кочевников 
Для активного развития народных видов спорта внутри страны ежегодно будут проводиться Малые игры кочевников в областях Киргизии.

См. также 
 Арктические зимние игры
 Центральноазиатские игры

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Игр
 Официальное открытие Игр 2014
 Всемирные игры кочевников — успех или промах?
 YouTube канал
 Facebook страница
 Страница инстаграм
 Twitter страница
 Google+ страница
 Vkontakte
 Tyup.Net

Всемирные игры кочевников
Спортивные соревнования в Киргизии